El término Massingy puede referirse a:
Massingy, comuna francesa en la región de Borgoña.
Massingy, comuna francesa en la región de Ródano-Alpes.